L'édition 2019 du tournoi de tennis du Queen's à Londres se déroule du 17 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Feliciano López remporte l'épreuve en simple et également celle en double avec Andy Murray.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Andy Murray, absent depuis l'Open d'Australie à la suite de son opération à la hanche, fait son retour à la compétition en double avec Feliciano López. Kevin Anderson, absent depuis le Masters de Miami à cause d'une blessure au coude, reprend également la compétition.

Lauréats 
Feliciano López remporte le tournoi en simple en battant Gilles Simon en finale. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Feliciano López et Andy Murray remportent le tournoi en battant en finale Rajeev Ram et Joe Salisbury. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2019
Tennis en Angleterre en 2019
Tennis en juin 2019
Sport à Londres en 2019